„Лето у шкољци” () је југословенски и словеначки филм први пут приказан 19. марта 1985. године. Режирао га је Туго Штиглиц а сценарио су написали Витан Мал и Туго Штиглиц.

Улоге 

|-
|Давид Слуга || Томаж 
|-
|Каја Штиглиц || Милена 
|-
|Борис Краљ || Лука 
|-
|Марјана Карнер || Мама 
|-
|Даре Валич || Отац 
|-
|Мајда Потокар || Докторка 
|-
|Весна Јевникар || Медицинска сестра
|-
|Јоже Сухадолник || Моторист 
|-
|Златко Чаушевић || Моторист 
|-
|Урош Рус || Моторист 
|-
|Алма Благданич || 
|-
|Грегор Цветко || 
|-
|Изток Груден || 
|-
|Грегор Јамар || 
|}
Остале улоге ▼
|-
|Адриано Јанезич || 
|-
|Жига Кобилица || 
|-
|Дамјан Корен || 
|-
|Блаж Косорок || 
|-
|Маре Кумар || 
|-
|Мартин Ланге || 
|-
|Боштјан Омерза || 
|-
|Роман Паскулин || 
|-
|Рон Преинфалк || 
|-
|Марко Радован || 
|-
|Примож Раник || 
|-
|Борис Скепер || 
|-
|Јуре Сотлар || 
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 1985.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови